Фричинский — фамилия; имеет женскую форму Фричинская.
 Фричинский, Лев Михайлович (1926—1985) — советский актёр театра и кино.

 Фричинская, Раиса Ивановна (1924—2010) — редактор киностудии «Союзмультфильм».